FC DAC 1904 Dunajská Streda (celým názvem: FC DAC 1904 Dunajská Streda) je slovenský fotbalový klub, který sídlí v Dunajské Stredě v Trnavském kraji. Od sezóny 2013/14 působí ve Fortuna lize – nejvyšší fotbalové soutěži v zemi. Založen byl v roce 1904 pod názvem Dunaszerdahelyi AC (ve zkratce DAC). V roce 2008 byl do Dunajské Stredy sloučen FC Senec.

Klub má silnou základnu příznivců v místní maďarské menšině, která při domácích zápasech často fandí a zpívá chorály v maďarštině. Místní fanoušci udržují přátelské vztahy s příznivci maďarského Ferencvárosu, v kterých mívají oporu ohledně politických hesel a transparentů hájících zájmy Maďarů.

Hřištěm klubu je stadion s názvem Mestský štadión DAC Dunajská Streda s kapacitou 16 410 diváků.

Získané trofeje 

 Československý pohár (1×)
 1987
 Slovenský fotbalový pohár (1×)
 1986/87

Historické názvy 

Zdroj: 

 1904 – Dunaszerdahelyi AC (Dunaszerdahelyi Atlétikai Club)
 1908 – Dunaszerdahelyi SE (Dunaszerdahelyi Sport Egylet)
 1920 – Dunaszerdahelyi AC (Dunaszerdahelyi Atlétikai Club)
 1934 – Dunaszerdahelyi TC (Dunaszerdahelyi Torna Club)
 1941 – Dunaszerdahelyi LE (Dunaszerdahelyi Levente Egyesület)
 194? – ZŠJ Stavokombinát Dunajská Streda (Základná športová jednota Stavokombinát Dunajská Streda)
 195? – DŠO Spartacus Dunajská Streda (Dobrovoľná športová organizácia Spartacus Dunajská Streda)
 1956 – TJ Slavoj Dunajská Streda (Telovýchovná jednota Slavoj Dunajská Streda)
 196? – TJ Jednota Dunajská Streda (Telovýchovná jednota Jednota Dunajská Streda)
 1968 – TJ DAC Dunajská Streda (Telovýchovná jednota Dunajskostredský atletický club Dunajská Streda)
 1974 – TJ DAC Poľnohospodár Dunajská Streda (Telovýchovná jednota Dunajskostredský atletický club Poľnohospodár Dunajská Streda)
 1993 – FC DAC Dunajská Streda (Futbalový club Dunajskostredský atletický club Dunajská Streda)
 1994 – FC Marat – DAC Dunajská Streda (Futbalový club Marat – Dunajskostredský atletický club Dunajská Streda)
 1994 – 1. FC DAC – Gemer Dunajská Streda (Prvý futbalový club Dunajskostredský atletický club – Gemer Dunajská Streda)
 1996 – 1. FC DAC Dunajská Streda (Prvý futbalový club Dunajskostredský atletický club Dunajská Streda)
 2000 – FK DAC 1904 Dunajská Streda, a.s. (Futbalový klub Dunajskostredský atletický club 1904 Dunajská Streda, a.s.)
 2008 – fúze s FC Senec ⇒ název nezměněn
 2009 – FK DAC 1904 Dunajská Streda (Futbalový klub Dunajskostredský atletický club 1904 Dunajská Streda)
 2014 – FC DAC 1904 Dunajská Streda (Futbalový club Dunajskostredský atletický club 1904 Dunajská Streda)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1940–1941: Északdunántúli kerület – sk. Kisalföldi
 1941–1942: Északdunántúli kerület – sk. Felvidéki
 1942–1943: Északdunántúli kerület – sk. Győri
 1943–1944: Győri (Északdunántúli) kerület – sk. Győri A
 1962–1968: Krajský přebor – sk. Západ
 1968–1970: Divize E
 1970–1977: Krajský přebor – sk. Západ
 1977–1978: Divize E
 1978–1980: Divize – sk. Západ
 1980–1985: 1. SNFL
 1985–1993: 1. liga (ČSR)
 1993–1998: 1. liga (SR)
 1998–1999: 2. liga
 1999–2000: 1. liga
 2000–2006: 2. liga
 2006–2007: 1. liga
 2007–2008: 2. liga – sk. Západ
 2008–2009: 1. liga
 2012–2013: 2. liga
 2013–: 1. liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

 2007/08: Do Dunajské Stredy byl sloučen klub FC Senec, díky čemuž klubu připadla licence na nejvyšší soutěž.

Účast v evropských pohárech

FC DAC 1904 Dunajská Streda „B“ 

FC DAC 1904 Dunajská Streda „B“ je rezervní tým Dunajské Stredy, od sezóny 2014/15 hraje ve 3. lize – sk. Západ (3. nejvyšší soutěž). V letech 1994–1997 hrál rezervní tým v Orechové Potôni, kde byl sloučen s místním DSC (Dolnopotônsky športový klub). V roce 2008 byl rezervní tým po fúzi s seneckým FC zařazen do druhé lize na prázdné místo po sloučeném klubu.

Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 2008/09, kdy se ve 2. lize (2. nejvyšší soutěž) umístil na 12. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1962–1963: I. A trieda  – sk. ?
 1963–1964: I. B trieda  – sk. ?
 1968–1974: I. B trieda  – sk. Jih
 1974–1975: II. trieda  – sk. ?
 1975–1978: I. B trieda  – sk. Jih
 1978–1979: II. trieda  – sk. ?
 1979–1983: I. B trieda  – sk. Jih
 1983–1985: I. trieda  – sk. Jih
 1987–1988: I. B trieda  – sk. Jih
 1988–1989: I. A trieda  – sk. Jihovýchod
 1989–1990: I. B trieda  – sk. Jih
 1990–1992: I. A trieda  – sk. Jihovýchod
 1992–1993: I. B trieda  – sk. ?
 1993–1994: 6. liga  – sk. ?
 1994–1997: 4. liga 
 1999–2000: 5. liga  – sk. D
 2008–2009: 1. liga
 2009–2010: 2. liga – sk. Západ
 2010–2011: 3. liga 
 2011–2012: Majstrovstvá regiónu 
 2012–2014: 4. liga  – sk. Jihovýchod
 2014–: 3. liga – sk. Západ

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
    

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1904
FC DAC 1904